Il nome Fontenoy indica:

Comuni francesi 
Fontenoy – Aisne
Fontenoy (Yonne), luogo della battaglia di Fontenoy-en-Puisaye, il 25 giugno 841

Comuni belgi 
Fontenoy, vecchio comune belga della Provincia di Hainaut, oggi parte del comune di Antoing, luogo della battaglia di Fontenoy, l'11 maggio 1745

Pagine correlate 
Fontenoy-la-Joûte, Meurthe e Mosella
Fontenoy-le-Château, Vosgi
Fontenoy-sur-Moselle, Meurthe e Mosella